Emilio González puede referirse a:

 Emilio González Márquez (1960-), político mexicano - Gobernador de Jalisco (durante 2007-2013);
 Emilio M. González Parra (1913-1998), político mexicano - Gobernador de Nayarit (durante 1981-1987);
 Jorge Emilio González Martínez (1972-), político mexicano.
 Emilio González alcalde del Municipio Gran Sabana